Le concept de cisaillement est utilisé par plusieurs domaines :
 en sciences de l'ingénieur, le cisaillement est un type de sollicitation mécanique et la déformation qui en résulte appliquée à un matériau ; voir :
 déformation élastique,
 théorie des poutres cisaillement, effort tranchant,
 contrainte de cisaillement,
 module de cisaillement,
bande de cisaillement,
onde de cisaillement et
 taux de cisaillement ;
 en chimie physique, en solution, le plan de cisaillement est la limite entre les ions accrochés à une particule et les ions de la couche diffuse (non liés) et auquel correspond le point ζ du potentiel zêta.
 en météorologie, pour désigner le phénomène des vents cisaillants ;
 en géologie, un  est un décrochement qui implique un volume important de roches sur plusieurs plans ; un cisaillement ductile est la  déformée en profondeur, de type aplatissement-étirement ;
 en mathématiques : voir théorème de Pythagore ;
 en chemin de fer, un cisaillement est le fait pour un train de couper l’itinéraire d’autres trains. Cela oblige ces derniers à attendre le passage du premier ;
 en soins, pour désigner une conjonction de deux forces de surface opposées, parallèles à la peau (c'est un cisaillement au sens mécanique ci-dessus). Le cisaillement résulte du frottement de la peau lorsque le patient glisse sur un support.

Voir aussi 

  Shear, cisaillement en anglais